Vikarskären kan syfta på följande platser:

Åland 

 Vikarskären (Vårdö, Åland), öar, 
 Vikarskär, öar,